Т-12:

 Т-12 — опытный советский средний танк.
 Т-12 — гладкоствольная противотанковая пушка.
 «Союз Т-12» — советский пилотируемый космический корабль.
 Т-12 или Ш-90 — нереализованный проект советского дозвукового штурмовика.